Milster ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Milster (* 1951), deutsche Sängerin, Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Synchronsprecherin
 Ingeborg Milster, deutsche Hörspielregisseurin